Izbori za Hrvatsko-slavonsko-dalmatinski sabor 1892. održani su od 30. do 31. svibnja i 1. i 2. lipnja 1892. godine.

Rezultati

Zastupnici 
{| class="wikitable"
'Pobjednici po kotarima
|- style="background: #efefef;"
! scope="col" | Izborni kotar
! scope="col" | Zastupnik
! scope="col  | Stranka
|-
|rowspan=1| Bakar 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Biškupec
| 
| 
|-
|rowspan=1| Bjelovar
| 
| 
|-
|rowspan=1| Bošnjaci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Brlog
| 
| 
|-
|rowspan=1| Brod 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Cerna
| 
| 
|-
|rowspan=1| Čazma
| 
| 
|-
|rowspan=1| Dalj
| 
| 
|-
|rowspan=1| Daruvar
| 
| 
|-
|rowspan=1| Delnice
| 
| 
|-
|rowspan=1| Stubica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Dolnji Miholjac
| 
| 
|-
|rowspan=1| Draganić
| 
| 
|-
|rowspan=1| Dugo Selo
| 
| 
|-
|rowspan=1| Đakovo
| 
| 
|-
|rowspan=1| Garčin 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Glina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Gospić 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Gračac
| 
| 
|-
|rowspan=1| Hercegovac
| 
| 
|-
|rowspan=1| Hrtkovci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Ilok
| 
| 
|-
|rowspan=1| Irig
| 
| 
|-
|rowspan=1| Ivanec 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Jastrebarsko 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Karlobag
| 
| 
|-
|rowspan=1| Karlovac
| 
| 
|-
|rowspan=1| Karlovci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Klanjec 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Kloštar
| 
| 
|-
|rowspan=1| Koprivnica 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Korenica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Kostajnica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Krapina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Križ
| 
| 
|-
|rowspan=1| Križevci 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Ludbreg
| 
| 
|-
|rowspan=1| Martinci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Mitrovica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Morović
| 
| 
|-
|rowspan=1| Našice
| 
| 
|-
|rowspan=1| Nova Gradiška
| 
| 
|-
|rowspan=1| Novigrad
| 
| 
|-
|rowspan=1| Novi Marof 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Novska
| 
| 
|-
|rowspan=1| Nuštar
| 
| 
|-
|rowspan=1| Ogulin
| 
| 
|-
|rowspan=1| Osijek I (g. grad)
| 
| 
|-
|rowspan=1| Osijek II (d. grad)
| 
| 
|-
|rowspan=1| Otočac 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Pakrac
| 
| 
|-
|rowspan=1| Perušić
| 
| 
|-
|rowspan=1| Petrinja
| 
| 
|-
|rowspan=1| Pisarovina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Plaški
| 
| 
|-
|rowspan=1| Požega 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Pregrada 
| 
| 
|-
|rowspan=1| Ruma
| 
| 
|-
|rowspan=1| Samobor
| 
| 
|-
|rowspan=1| Selce
| 
| 
|-
|rowspan=1| Senj
| 
| 
|-
|rowspan=1| Sisak
| 
| 
|-
|rowspan=1| Slatina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Slunj
| 
| 
|-
|rowspan=1| Srb
| 
| 
|-
|rowspan=1| Stara Pazova
| 
| 
|-
|rowspan=1| Sveti Ivan Zelina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Sveti Ivan Žabno
| 
| 
|-
|rowspan=1| Šid
| 
| 
|-
|rowspan=1| Šimanovci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Udbina
| 
| 
|-
|rowspan=1| Valpovo
| 
| 
|-
|rowspan=1| Varaždin
| 
| 
|-
|rowspan=1| Velika Gorica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vilić Selo
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vinkovci
| 
| 
|-
|rowspan=1| Virovitica
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vojnić
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vrbovsko
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vrginmost
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vuka
| 
| 
|-
|rowspan=1| Vukovar
| 
| 
|-
|rowspan=1| Zagreb I
| 
| 
|-
|rowspan=1| Zagreb II
| 
| 
|-
|rowspan=1| Zagreb III
| 
| 
|-
|rowspan=1| Zemun
| 
| 
|-
|rowspan=1| Zlatar
| 
| 
|-
|}

Izvori

Literatura
Ivo Perić, Hrvatski državni sabor 1848. – 2000.'' 2. sv. Dom i svijet. Zagreb, 2000. (str. 372)

1892